Хэл Хэрри Мэги Спаркс III (, род. 25 сентября 1969) — американский актёр, комик, музыкант и телеведущий. Известен работами на телеканале VH1, а также ролью Майкла Новотны в американском телесериале «Близкие друзья».

Биография 
Хэл Спаркс родился в Цинциннати, штат Огайо. Профессиональную карьеру начал в Чикаго. В возрасте 17 лет его уже назвали «Самым Смешным Подростком в Чикаго» в журнале Chicago Sun-Times.

После успешного сотрудничества с Second City Спаркс переехал в Лос-Анджелес и моментально начал выступать в бесчисленных комедийных клубах, включая такие, как The Improv, The Comedy Store, The Laugh Factory, The Ice House, также Спаркс выступил на Американском Комедийном Фестивале Comic Relief.

С 1999 по 2000 годы Спаркс вел передачу Talk Soup на развлекательном телевизионном канале E! Entertainment Television. Спаркс сыграл в известной комедии «Где моя тачка, чувак?», также сыграл небольшую роль в фильме «Байкерши в городе зомби» вместе с Билли Бобом Торнтоном. В число его бесчисленных появлений на телевидении входят такие шоу, как The Tonight Show, Politically Incorrect, MTV, The View, Hollywood Squares и Martial Law.

Спаркс принял участие во всех эпизодах всех сезонов сериала канала Showtime «Близкие друзья», сыграв роль Майкла Новотны.

Он снялся в роли самого себя в видеоклипе на песню Beat It в исполнении Fall Out Boy.

Музыкальная группа Хэла Спаркса называется Zero 1. В состав группы входят Хэл Спаркс (гитара), Роберт Холл (бас) и Майлс Лоретта (ударные). Изначально группа носила название The Hal Sparks Band Experience II: Electric Boogaloo. Дебютный одноименный альбом Zero1 был выпущен в декабре 2006 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0G2zfSMnUxh4rZpdXPQ7XTwL28SypZ98_UkGxRrGrTpONjQ/viewform?usp=sf_link
Комики США
Актёры телевидения США
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США
Политические комментаторы США